Jotang (Empang)
 Jotang (Kota Kendal)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing